Андре Хефлигер (22 мая 1929 — 7 марта 2023) — швейцарский тополог.
Внёс важный вклад в теорию узлов и теорию слоений.

Биография

Изучал математику в Лозанне. 
Получил докторскую степень в 1958 году в Страсбургском университете под руководством Шарля Эресманна.

С 1959 по 1961 год он работал в Институте перспективных исследований в Принстоне, Нью-Джерси.

С 1962 года он был профессором в университете Женевы.

Признание

В 1974—75 годах он был президентом швейцарского математического общества.

Почётный доктор высшей технической школы Цюриха (1992).

Математики Швейцарии
Персоналии:Институт перспективных исследований
Президенты Швейцарского математического общества
Почётные члены Швейцарского математического общества